Olearius ist die latinisierte Form des Namens Oelschläger.

Namensträger 
 Adam Olearius (1599–1671), deutscher Reiseschriftsteller und Übersetzer aus dem Persischen
 Cäsar Olearius (1821–1901), deutscher Landrat und  Politiker
 Christian Olearius (* 1942), deutscher Bankier
 Georg Philipp Olearius (1680–1741), deutscher Philologe und Theologe

 Tilemann Olearius (1600–1671), deutscher lutherischer Theologe und Grammatiker

Familienname
Deutscher Personenname
Lateinischer Personenname